Анато́лий Зино́вьевич Швиденко (род. 20 сентября 1937) — доктор с.-х. наук, профессор, академик международной академии информатизации, главный научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН и Международного института прикладного системного анализа, Австрия .

Окончил Украинскую с.-х. академию, специальность лесное хозяйство, и Киевский государственный университет, специальность прикладная математика. Основные научные результаты в моделировании роста и продуктивности лесов Северной Евразии и их влияния на глобальные биогеохимические циклы. Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. Руководитель и ответственный исполнитель многих международных проектов (Siberia-II , IRIS , Enviro-RISK , Third Millennium Ecosystem Assessment ). Автор и соавтор более 400 научных публикаций, включая 15 книг.

Биография 
1954—1959 — студент лесохозяйственного факультета Украинской сельскохозяйственной академии. По окончании обучения присвоена квалификация инженера лесного хозяйства.

1959—1961 — инженер-таксатор Хабаровской лесоустроительной экспедиции, г. Хабаровск.

1961—1963 — младший научный сотрудник Сахалинской лесной опятной станции ДалНИИЛХа, г.Долинск, Сахалинской области.

1963—1966 — главный лесничий Долинского лесхоза, г. Долинск, Сахалинской области.

1966—1968 — аспирант кафедры лесной таксации Украинской сельскохозяйственной академии. По окончании в 1968 защитил диссертацию на соискание звания кандидата сельскохозяйственных наук.

1968—1972 — студент физико-математического факультета Киевского государственного университета. Присвоена квалификация математика (теория вероятностей и математическая статистика).

1968—1988 — ассистент (с 1968), старший преподаватель (с 1971), доцент и заведующий кафедрой лесной таксации (с 1980) .

1983 — защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора.

1988—1992 — директор Всесоюзного (с 1991 года всероссийского) научно-исследовательского и информационного центра по лесным ресурсам (ВНИИЦлесресурс), Москва.

с 1992 — ведущий научный сотрудник (2009—2011 — руководитель лесной программы) Международного института прикладного системного анализа, Австрия. 

с 2002 — главный научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН, Красноярск.

Научные труды 
Автор и соавтор около 400 научных публикаций, включая 17 книг.

 

 

 

 

 

 
 Gauthier S., Bernier P., Kuuluvainen T., Shvidenko A.Z., Schepaschenko D.G. Boreal forest health and global change // Science. 2015. - 349 (6250). pp. 819–822.

Награды и звания 
 кандидат сельскохозяйственных наук (1968)
 доктор сельскохозяйственных наук (1982)
 Почётный знак «Ветеран лесоустройства» (1982)
 Бронзовая медаль «За успехи в народном хозяйстве СССР» (1984)
 Орден «Знак Почёта» (1986)
 Лауреат государственной премии УССР в области науки и техники (1990)
 Почётный диплом Международной ассоциации исследователей бореальных лесов (1996)
 Диплом 2-й степени ООН за научные и технологические достижения в охране окружающей среды (Zayed international prize for the environment) (2005)
 Нобелевская премия мира за 2007 год, которую разделили Альберт Гор и группа учёных IPCC  за работу по защите окружающей среды и исследованиям по проблеме изменения климата.
 Почетный профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (2007)

Ссылки 
 Международный институт прикладного системного анализа (IIASA)

Примечания 

Выпускники Киевского университета
Выпускники Национального университета биоресурсов и природопользования
Лесоводы СССР
Лесоводы России
Лесоводы Украины
Учёные по алфавиту
Заслуженные деятели науки и техники Украины